Egretta steht für:

 Egretta, Vogelgattung in der Unterfamilie der Tagreiher
 Egretta (Zeitschrift), vogelkundliche Zeitschrift aus Österreich
 Moto Guzzi Egretta, Motorradmodell der Moto-Guzzi-P-Serie